Comitatul Grant, conform originalului din limba engleză, Grant County, este numele a mai multe comitate și a unei parohii din Statele Unite ale Americii.

Comitate reale 

 Comitatul Grant, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Grant, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Grant, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Grant, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Grant, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Grani, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Grant, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Grant, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Grant, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Grant, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Grant, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Grant, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Grant, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Grant, statul  -- (Categorie și format)
respectiv
 Parohia Grant, statul  -- (Categorie și format)

Un comitat ficțional 

 Comitatul Grand, statul , un loc imaginar (de ficțiune)

Vezi și 
 Grand (dezambiguizare)
 Comitatul Grand (dezambiguizare)
 Grant (dezambiguizare)
 Comitatul Grant (dezambiguizare)